

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Jaworek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Jaworek – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie 
 Jaworek – część wsi Psary w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz
 Jaworek – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Czastary 
 Jaworek – część wsi Sieborowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Jaworek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Jaworek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Jaworek – kolonia w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Rudniki

Inne 
 Jaworek (góra) – szczyt w Górach Sowich